Конец Луг — название населенных пунктов в России:

Конец Луг — деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, Казачинское муниципальное образование, в 2017 г. присоединена к селу Казачинское.
Конец Луг — деревня в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, Новосёловское муниципальное образование.